Wiedergrün steht für:

 Wiedergrün, deutscher Name von Podlesí, Ortsteil von Světlá Hora, Tschechien

Wiedergrün ist der Nachname folgender Personen:

 Helene Wiedergrün, Pseudonym von Monika Küble (* 1960), Schriftstellerin und Übersetzerin
 Stefan Wiedergrün (* 1984), deutscher Golfer

Siehe auch:
 Burg Wiedergrün